

Русаково — село, Аромашевський район, Тюменська область
 Русаково — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Русаково — присілок, Омутинський район, Тюменська область

Див. також 
 Русакова